L'expression lettre d'adieu peut être employée dans différents contextes. Elle peut être :
 la lettre écrite lorsqu'on quitte définitivement une fonction, un pays, une personne :
 Lettre d'adieu aux Algériens résidant en France d'Amar Imache lorsqu'il quitte définitivement la France en 1947 ; 
 une lettre laissée peu avant la mort, lorsqu'une personne se sait condamnée, par la maladie, ou par une condamnation à la peine capitale :
 la lettre d'adieu de Gabriel Péri, parue dans Les Lendemains qui chantent, écrite peu avant son exécution par les Allemands en 1941 ;
 la lettre d'adieu de Guy Môquet écrite le jour de sa mort, le  ;
 la note laissée par un suicidant avant son passage à l'acte.